Ströh ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Ströh (1915–2015), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Nicola Ströh-Kiedrowski (* 1980), deutsche Voltigiererin